Чемпионат Дании по шахматам 1972 года состоялся в Эсбьерге.

Соревнование проводилось по швейцарской системе в 10 туров. В чемпионате приняли участие 28 шахматистов, среди которых были чемпионы и призёры прошлых чемпионатов Дании. Победу одержал международный мастер С. Хаманн. Другие места на призовом пьедестале заняли международный мастер Й. Эневольдсен и национальный мастер П. Аукенберг, для которого это достижение стало главным в карьере.

В базах не хватает партий Г. Искова и К. Роселля против Ф. Сёбю, а также партии Б. Сёренсена и С. Цойтена (результаты не влияют на распределение призов).

Турнирная таблица

Ссылки 
 Партии турнира на сайте 365Chess

Чемпионаты Дании по шахматам 
Шахматы в Дании
Спорт в Дании в 1972 году
Спортивные соревнования в Эсбьерге